Рио-Бермехо 

 Рио-Бермехо — название участка реки Десагуадеро в Аргентине, в её верхнем течении. В некоторых источниках Рио-Бермехо считается притоком реки Десагуадеро.
 Рио-Бермехо — река в Боливии и Аргентине.